Rondeletia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Rondeletia (растение) — род растений семейства мареновых;
 Rondeletia (рыбы) — род лучепёрых рыб.